Kintarō – figura del folclore giapponese
Kintaro – nome proprio di persona giapponese
Kintaro – personaggio del manga e anime Lamù
Kintaro – personaggio della serie di videogiochi Mortal Kombat
Kintaro Oe – protagonista dell'anime e manga Golden Boy